Paxton steht für:

 Paxton Automotive, US-amerikanischer Hersteller von Kompressoren für die Automobilindustrie
 Paxton & Whitfield Ltd., englische Käsehandlung mit Sitz in London
 eine Kardinalbarschgattung, siehe Paxton concilians

Paxton ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Paxton (Scottish Borders), Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Paxton (Florida)
 Paxton (Georgia)
 Paxton (Illinois)
 Paxton (Indiana)
 Paxton (Kalifornien)
 Paxton (Kansas)
 Paxton (Kentucky)
 Paxton (Massachusetts)
 Paxton (Michigan)
 Paxton (Nebraska)
 Paxton (Pennsylvania)
 Paxton (Texas)
 Paxton (Washington)
 Paxton (West Virginia)
 Paxton Springs, New Mexico

Paxton ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Paxton (1955–2017), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Elizabeth Okie Paxton (1878–1972), US-amerikanische Malerin
 Gary Paxton (* 1938), US-amerikanischer Sänger und Musikproduzent
 Iain Paxton (* 1957), schottischer Rugby-Union-Spieler
 James Paxton (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 
 Joseph Paxton (1803–1865), britischer Botaniker und Architekt
 Rachael Paxton (* 1984), australische Triathletin
 Robert Paxton (* 1932), US-amerikanischer Historiker
 Sara Paxton (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Tom Paxton (* 1937), US-amerikanischer Folksänger und Kinderbuchautor